Офисшеринг () — это концепция, при которой компании или бизнес-центры, владеющие свободными офисными пространствами, сдают его на определенный срок фрилансерам, стартапам или небольшим командам. Тем самым, компании монетизируют свои неиспользуемые офисные площади, кабинеты или рабочие места и обеспечивают более выгодные условия для со-арендаторов.

Офисшеринг появился в США в 2002 году. Массово данную концепцию стали подхватывать и другие страны. Сейчас около 30 стран подключены к международной онлайн-системе совместной аренды.

В России сама концепция стала распространяться лишь в 2016 году после появления сервиса для совместной аренды и поиска со-арендаторов. До этого понятие "совместная аренда" равнялось понятию "коворкинг».

Совместная аренда офисов помогает фрилансерам и стартапам не только сэкономить на арендных платежах, но и устанавливать тот срок, на который необходимо помещение, избегая установленных правил долгосрочной аренды.

См.также 

Совместное потребление

Бизнес-термины